Woskressenka (ukrainisch: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Woskressenka (Henitschesk, Iwaniwka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Iwaniwka
 Woskressenka (Henitschesk, Nowotrojizke), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, Siedlungsgemeinde Nowotrojizke
 Woskressenka (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Woskressenka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja
 Woskressenka (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Woskressenka (Melitopol), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol
 Woskressenka (Buryn), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Buryn